Гран-при Лаллы Мерьем 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2008 является 8-м в общей истории соревнования. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Фесе, Марокко — с 28 апреля по 4 мая 2008 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анабель Медина Гарригес (№ 34 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жисела Дулко выигрывает свой 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Анабель Медина Гарригес уступает свой 1й финал в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Сорана Кырстя побеждает в своём дебютном финале на парном соревновании ассоциации.
 Анастасия Павлюченкова побеждает в своём дебютном финале на парном соревновании ассоциации.

См. также 
 Гран-при Лаллы Мерьем
 WTA Тур 2008
 WTA 4-я категория
 Гран-при Хассана II 2008

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Марокко
Теннис
Апрель 2008 года
Май 2008 года
2008